La Supercupa României 2012 è stata la 14ª edizione della Supercoppa rumena

La partita si è disputata a Bucarest allo stadio Arena Națională tra Dinamo București, vincitore della coppa e CFR Cluj, vincitore del campionato.

A conquistare il trofeo è stato la Dinamo București per 6-4 ai tiri di rigore dopo il 2-2 dei tempi supplementari. Per la squadra di Bucarest è il secondo titolo.

Tabellino

Formazioni

Voci correlate 
 Liga I 2011-2012
 Cupa României 2011-2012

Calcio nel 2012
Supercupa României
Competizioni sportive a Bucarest